Remel bezeichnet:

 Remel (Maß), ehemaliges Gewichtsmaß in Norddeutschland
 Remel (Versmaß), ein osmanisches Versmaß

Remel heißen folgende geographische Objekte:

 Remel (Fluss), Fluss in Frankreich und Deutschland
 Remel (Ort), Dorf im Rajon Riwne in der Ukraine
 Remel (Berg), Berg in der Schweiz und Frankreich, siehe Remelturm

Siehe auch:
 Remmel